Fleiner ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Fleiner (1867–1937), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Samuel J. Fleiner (* 1963), deutscher Konzeptkünstler und Komponist
 Wilhelm Fleiner (1828–1889), deutscher Politiker und Apotheker

Fleiner bezeichnet außerdem:
 Kleiner Fleiner, Apfelsorte